PVI peut faire référence à :
 la contraction de « Pour votre information »
 le code AITA de l'aéroports de Paranavai au Brésil
 l'acronyme de Power Vehicle Innovation, constructeur de véhicules industriels à énergie alternative
 l'acronyme de Partisan Voting Index, un indicateur politique aux États-Unis
 l'acronyme de Picardie Valves Industries, fabricant de robinetterie industrielle.
Sigle de 3 caractères